Yasmina hace referencia a varios artículos: Yasmina es un nombre muy significativo, ya que se refiere a la justicia, 
Normalmente las personas que obtienen ese nombre son personas muy leales y eso te das cuenta con los años, no somos las personas quiénes elegimos los nombres, los nombres nos eligen.

Personas
 Yasmina Aziez, deportista francesa que compite en taekwondo;
 Yasmina de Haro, campeona del Mundo de Fitness;
 Yasmina Hernández, jugadora de voleibol española;
 Yasmina Khadra, pseudónimo de Mohammed Moulessehoul (1955), escritor argelino;
 Yasmina Reza, escritora, actriz, novelista y dramaturga francesa;
 Yasmina Triguero Estévez, política española;